Михаи́л Васи́льевич Кло́ков (, Лебедин Харьковской губернии (ныне Сумская область, Украина) — 1981, Киев) — украинский советский ботаник-систематик, исследователь флоры сосудистых растений Украины, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Украинской ССР, лауреат Сталинской премии и Государственной премии УССР в области науки и техники, автор оригинальной фитоэйдологической концепции. Известен также как украинский поэт и литературный критик (под псевдонимом Михаил Доленго).

Биография 
М. В. Клоков родился в семье народных учителей. Среднее образование получил в Купянской гимназии. Окончив гимназию в 1914 году, М. В. Клоков поступил на математический отдел физико-математического факультета Харьковского университета. Однако в следующем году он перешёл на естественно-исторический отдел этого же факультета, который закончил в 1921 году. В Харьковском университете учителями М. В. Клокова были выдающиеся флористы, систематики и фитогеографы — В. М. Черняев, Г. И. Ширяев, Н. С. Турчанинов, В. И. Талиев и другие. Ещё в студенческие годы, в мае 1915 года, по приглашению профессора В. И. Талиева он принял участие в ботаническом исследовании Харьковской губернии, а в 1916 году опубликовал в печати свою первую научную работу «Замечательный уголок северной растительности на юге Харьковской губ.».

В 1917 году в заповеднике «Аскания-Нова» произошла встреча В. М. Клокова с И. К. Пачоским, которая повлияла на формирование его как исследователя и учёного. В дальнейшем в течение всей своей научной деятельности М. В. Клоков называл имя этого учёного в числе своих предшественников. По рекомендации И. К. Пачоского в 1921 году В. М. Клоков опубликовал в печати статью «Заметки о Gypsophila stepposa sp. n.», в которой он впервые описал этот новый для науки вид.

В 1922—1926 гг. М. В. Клоков учился в аспирантуре при научно-исследовательской кафедре ботаники Харьковского института народного образования, после окончания которой был оставлен на кафедре на должности научного сотрудника.

С 1930 по 1941 год заведовал отделом систематики Научно-исследовательского института ботаники Харьковского государственного университета. Одновременно вёл преподавательскую работу на кафедре систематики растений этого же университета. В 1935 году М. В. Клокову присвоено звание профессора, а в 1936 году он получил степень кандидата биологических наук без защиты диссертации.

С 1941 по 1944 год находился в эвакуации в городе Кзыл-Орда, где заведовал кафедрой ботаники Объединённого Украинского (Киевского и Харьковского) университета и одновременно занимался изучением местной флоры.

С октября 1944 года и до конца жизни М. В. Клоков работал старшим научным сотрудником в отделе систематики Института ботаники имени М. Г. Холодного НАН Украины.

В 1947 году М. В. Клоков защитил докторскую диссертацию «Эндемизм украинской флоры».

М. В. Клоков был одним из основных авторов и редакторов «Флоры УССР» (с 3-го до 12-го томов) и первого издания «Определителя растений УССР». М. В. Клоков описал с территории СССР 547 новых для науки видов, из них Украины — 389, которые относятся к 99 родам и 30 семействам.

Сын — Вячеслав  Клоков, скульптор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР (с 1968).

Литературное творчество 
Литературную деятельность начал в 1915 году. С 1922 года выступал также как литературный критик. Принадлежал к литературным организациям «Арена» и  «Всеукраинский союз пролетарских писателей» (1927-1934).

Отдельными книгами были изданы сборники его стихов: «Голубой траур» (1923), «Объективная лирика. Схема и диагнозы» (1922), «Litterae» («Мое письмо») (1923), «Избранные стихи» (1927), «Узьминь» (1928), «Возросло на камне» (1929), «Под горячим небом» (1937 , «Целебное зелье» (1945), «Размышления» (1961), «Зеленое и красное» (1971) и «Семь цветов надежды» (1980).

Михаил Доленго выступал также в области литературоведения. Его перу принадлежат филологические исследования «Критические этюды» (1924) и «Творчество Владимира Сосюры» (1931) и др.

Знатоки поэзии отмечали чёткость и выразительность поэтического рисунка в лирике М. Доленго, философскую углубленность его авторской манеры.

Примечания

Литература 
 М. Доленго в Литературной энциклопедии
 Крицкая Л. И. Михаил Васильевич Клоков: краткий очерк жизни и творчества // Мосякин С. Л. Вид и видоборазование у растений: фитоэйдологические взгляды М. В. Клокова и современность.  — Киев: Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, 2008. — С. 45-52. ISBN 978-966-306-143-3.

Ботаники по алфавиту
Ботаники России
Ботаники СССР
Ботаники Украины
Выпускники Купянской гимназии
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Заслуженные деятели науки Украинской ССР
Поэты Украины
Жители дома «Слово»
Сотрудники Института ботаники НАН Украины